Il singolare del torneo di tennis Orange Prokom Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tommy Robredo che ha battuto in finale José Acasuso 7-5, 6-0.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (secondo turno)
  Tommy Robredo (campione)
  Juan Ignacio Chela (primo turno)
  Filippo Volandri (primo turno)

 Agustín Calleri (primo turno) 
 Nicolás Almagro (primo turno) 
 Florian Mayer (quarti) 
 Potito Starace (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Orange Prokom Open 2007
ATP Tour 2007

en:2007 Orange Prokom Open – Singles